Az Adorján pápa (papa Hadrianus) név a következőkre utalhat:
 I. Adorján pápa (772–795);
 II. Adorján pápa  (867–872);
 III. Adorján pápa (884–885);
 IV. Adorján pápa (1154–1159);
 V. Adorján pápa (1276);
 VI. Adorján pápa (1522–1523).